Карл Клаус: Клаус, Карл Иоганнес Фердинанд (1837—1882) — немецкий органист и хоровой дирижёр
 Клаус, Карл Карлович (1796—1864) — российский химик и ботаник, член-корреспондент Петербургской АН (1861)
 Клаус, Карл Фридрих Вильгельм (1835—1899) — немецкий зоолог